Trachylida är en ordning av nässeldjur. Trachylida ingår i klassen hydrozoer, fylumet nässeldjur och riket djur. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Hydrozoer
Trachylida